Чемпионат Европы по гандболу среди женщин 2022 () — 15-й по счёту турнир, который прошёл в Словении, Северной Македонии, Черногории с 4 по 20 ноября 2022 года. Впервые женский чемпионат Европы принимали сразу три страны. Все игры проходили на четырёх площадках. В финальной части чемпионата выступили 16 сборных-участниц. Титул 2020 года успешно защитила сборная Норвегии. 

Сроки чемпионата Европы, который традиционно стартует в начале декабря, были сдвинуты на месяц, чтобы не пересекаться с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Македония ранее принимала чемпионаты Европы среди женщин в 2008 году. В 2008 году соревнования проходили на той же арене «Спортивный центр «Борис Трайковский»» в Скопье, которая теперь принимает матчи турнира 2022 года. 

Словения ранее принимала чемпионат Европы среди мужских команд в 2004 году. Игры также проходили и на двух спортивных площадках в Любляне и Целе.

Черногория до этого не принимала крупных международных турниров по гандболу.

В начале марта 2022 года ЕГФ лишила сборные России и Белоруссии права продолжить выступление в квалификационном турнире в связи с санкциями, наложенными на российский и белорусский спорт из-за вторжения России на Украину.

Места проведения

Отборочный турнир

Квалифицированные команды
Сборная Швейцарии впервые в истории прошла отбор на чемпионат Европы.

Результаты

Финальный раунд

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Символическая сборная

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте ЕГФ
 Норвежские гандболистки во второй раз подряд и девятый в истории выиграли чемпионат Европы // РИА Новости, 21.11.2022 

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
Чемпионаты Европы в Словении
Чемпионаты Европы в Северной Македонии
Чемпионаты Европы в Черногории
Ноябрь 2022 года
гандбол
Международные соревнования по гандболу в Словении
Международные соревнования по гандболу в Северной Македонии
Международные соревнования по гандболу в Черногории